Bonnaya är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bonnaya ingår i familjen Linderniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Bonnaya